Deutsche 9. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 9. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 9. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg